Фризенхайм:

 Фризенхайм (Баден) — коммуна в Германии.
 Фризенхайм (Рейнхессен) — коммуна в Германии.